Андреевский курган — выдающийся археологический памятник I—II веков н. э. у села Андреевка Большеигнатовского района Мордовии. Здесь в одном памятнике оказались две различных группы захоронений, в то же время в какой-то степени близких. Совершенно отчётливо выступают два этапа жизни людей, оставивших грунтовые захоронения и погребения в насыпи.

Относится к раннему этапу формирования древнемордовской культуры. П. Д. Степанов в 1963—1964 годах исследовал 52 могилы. В центре — захоронение вождя в большой (6,6 х 4,5 м) яме, обложенной деревянными плахами. При нём богатое воинское снаряжение: шлем, кольчуга, меч, кинжал, 2 наконечника копий, удила, колчан со стрелами. В изголовье — трофеи из отрубленных человеческих челюстей. Рядом захоронены 2 хорошо вооружённых воина, пленник или раб со связанными руками. Некоторые воинские захоронения, по-видимому, принадлежат пришельцам с юга или юго-востока; часть погребений — в насыпи кургана. Среди находок много привозных вещей: бронзовая южноиталийская чаша, провинциально-римский котелок, застёжки-фибулы и др. О финно-угорской принадлежности местного населения свидетельствуют глиняная посуда, разнообразные украшения, в том числе с признаками, характерными для древней мордвы: височные подвески с грузиком, нагрудные бляхи, сюлгамы и др.

Весь комплекс грунтовых захоронений, обряд погребения и вещевой материал уводят нас к последним векам первого тысячелетия до нашей эры, тогда как впускные погребения хорошо датируются началом нашей эры, в том числе некоторые довольно четко: первым веком нашей эры. Хронологические даты доказываются целым рядом аналогий из пьяноборской культуры, а также из памятников сарматского мира.
Особенностью всех захоронений является присутствие большого количества разнообразного оружия и отсутствие ряда бытовых предметов, что было обычным в известных до сего времени древнемордовских могильниках. Полностью отсутствуют втульчатые железные топоры. Грунтовые могилы – это некрополь вождей и воинов. Только одно захоронения принадлежит женщине. Среди погребений в насыпи преобладают женские. Что касается мужских,  то их было примерно третья часть. Часть погребений была с большим числом вещей, в некоторых вещей было мало, а несколько погребений вообще вещей не имели. Могилы в насыпи по своему устройству не отражают социального неравенства, хотя имущественное отражено отчетливо.

По материалам Андреевского кургана очень трудно решить вопрос о хозяйственной деятельности. Даже находящееся поблизости селище, принадлежащее тем, кто захоронен в кургане, не восполняет этого недостатка. Но по некоторым деталям можно все же кое-что сказать о занятиях населения. Бесспорным следует считать наличие скотоводства. В трех могилах найдены кости коней, вероятно, верховых, а не упряжных. Было найдено много удил с разного типа псалиями, иногда украшенными золотом и серебром. Они, конечно, могли принадлежать только всадникам. Конниками были и воины, захороненные во впускных погребениях, так как и здесь имели место частные находки удил. Судя по находкам на соседнем поселении, скотоводство было развитым. Помимо лошадиных найдены кости коровы, овцы. Однако кости лошади преобладали. Значит, конь был также мясным животным.

Отсутствие на поселении следов стационарных жилищ можно рассматривать как свидетельство пользования жилищем переносного типа. Но, учитывая явно временный характер этого поселения, нет возможности говорить о характере жилища. А временный характер поселения подтверждается незначительным культурным слоем, к тому же полностью перевернутым глубокой пахотой. Только в одном месте обнаружены слабые следы кострища. Несомненно, что часть вооружения делалась на месте, в частности, костяные наконечники стрел, колчаны и, вероятно, простые луки. Андреевцам, несомненно, была знакома обработка кожи, о чем говорят кожаные пояса, уздечки. На месте, возможно, изготовляли другие деревянные и костяные вещи, глиняную посуду.

На поселении близ Андреевского кургана, на городище Пичке-Сорче мы находим в сочетании элементы городецкой культуры и вещевой материал, близкий древнемордовским могильникам, в том числе вещам Андреевского кургана. Следовательно, с немалым основанием мы можем теперь говорить о городецкой основе для культуры Андреевского кургана. В этом памятнике мы находим вещи городецкой культуры – горшки. Но сам тип захоронения и остальной вещевой материал надо рассматривать как древнемордовский. Это были люди времени городецкой культуры, но воспринявшие и переработавшие элементы культуры ананьинских и пьяноборских племен, то есть создатели древнемордовского культурного комплекса. Можно сказать, это был второй компонент в Андреевском кургане, а также в древнемордовских памятниках.

Накануне начала нашей эры в среду бывших городецких, то есть предков древнемордовских племен, воспринявших черты культур Прикамья (Пичке-Сорче), вторгаются конники-завоеватели. Они огнём и мечом добиваются господства среди покоренных, становятся вождями, создаются военные дружины, вооружают всех мужчин племени. Через завоевателей в Андреевский курган проникает третий компонент – савромато-сарматский (обряд захоронения в глубоких могилах с плечиками, воинские трофеи, масса оружия, захоронения в кургане и рабы).

Городецкие племена подвергались нападениям и ранее. Есть свидетельство, что скифы и сарматы нападали на них, но там добычей были люди, которых брали в плен и продавали в рабство в Черноморье. Теперь уж завоеватели преследовали другие цели. Они грабили те богатства, которые были накоплены, но одновременно утверждали свою власть в племени. Внося новый элемент в среду местных племен, завоеватели, вероятно, способствовали возникновению новых общественных отношений, но, не имея твердой материальной базы, они растворились в массе аборигенов. Захоронения в насыпи Андреевского кургана сохраняют следы «военной демократии», но отличаются от погребений в грунтовых могилах. Они очень близки по характеру захоронения к древнемордовским могильникам – Кошибеевскому и Сергачскому. Очевидно, таким образом сложилась, оформилась древнемордовская племенная культура.

Ссылки 
 Андреевский курган
 Тюрко-Татарский Мир: Гришаков В.В., Зубов С.Э. Андреевский курган.

Курганы России
Финно-угорские археологические культуры
Археологические объекты Мордовии